Pomarancio ist der Beiname folgender italienischer Maler, der sich auf ihren Geburts- bzw. Herkunftsort Pomarance bei Pisa bezieht.

 Niccolò Circignani (um 1530–1597/1598/1599), toskanischer Maler und Vater von Antonio
 Antonio Circignani (1570–1630), toskanischer Maler und Sohn von Niccolò
 Cristoforo Roncalli (1552–1626), toskanischer Maler